Czesław Piotrowski (1891-1963) – polski duchowny, pedagog i działacz społeczny, założyciel i pierwszy dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Czesław Piotrowski (1926-2005) – polski wojskowy i działacz partyjny, w czasie stanu wojennego członek WRON-u